Ге́нкин — еврейская фамилия, происходит от женского имени Геня. Известные носители:
 Генкин, Абрам Львович (1909—2001) — российский военачальник, инженер-вице-адмирал, лауреат Сталинской премии 1952 года.
 Генкин, Арон Наумович (1932—2015) — советский xимик.
 Генкин, Артём Семёнович (род. 1974) — российский учёный-экономист.
 Генкин, Валерий Исаакович (род. 1940) — прозаик, переводчик, редактор.
 Генкин, Дмитрий Михайлович (1884—1966) — российский правовед, доктор юридических наук, профессор.
 Генкин, Ефим Борисович (1896—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Генкин, Леон (1921—2006) — американский логик.
 Генкин, Яков Михайлович (1888—1970) — деятель советских органов госбезопасности.

Генкина 
 Генкина, Ольга Михайловна (1881—1905) — российская революционерка.
 Генкина, Эсфирь Борисовна (1901—1978) — советский историк и педагог, лауреат Сталинской премии.

См. также 
 Хенкин